Лос Сандовал има више значења:

 Лос Сандовал (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Сандовал, Тепевахе (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Сандовал (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику